Schnabeldeckelmoos steht für folgende Moosarten:

 Mauer-Schnabeldeckelmoos
 Ufer-Schnabeldeckelmoos